Cosăuți se poate referi la următoarele:

 Localități:
 Cosăuți - localitate centru de comună din raionul Soroca. Republica Moldova.
 Cosăuți - localitate centru de comună din raionul Rahău, Ucraina.

dezambiguizare